Премия «Выбор критиков» за лучший анимационный полнометражный фильм () — одна из наград, присуждаемых людям, работающим в киноиндустрии . Впервые она была выпущена в 1998 году. «История игрушек» — первая и на сегодняшний день единственная франшиза, получившая несколько побед благодаря «Истории игрушек 2» (1999), «Истории игрушек: Большой побег» (2010) и «Истории игрушек 4» (2019).

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020-е

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия BAFTA за лучший анимационный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм

Ссылки 

Анимационный фильм
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм
Награды, появившиеся в 1998 году